Тіппеліга 2005 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вп'яте здобула Волеренга.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Молде взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Норвегії 2005.
2. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|13/19 листопада 2005

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2005
Норвегія